Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Istanbul Cup 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl australsko-ukrajinský pár Darja Gavrilovová a Elina Svitolinová, jehož členky na turnaji nestartovaly.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený rumunsko-turecký pár Andreea Mituová a İpek Soyluová, který vyhrál turnaj jen s dvěma vítěznými zápasy. Semifinálové soupeřky k utkání nenastoupily a také finále nebylo odehráno, když před duelem odstoupily švýcarsko-černohorské turnajové trojky Xenia Knollová a Danka Kovinićová. Ta již předtím odehrála finále dvouhry, z něhož odešla s poraněním levého harmstringu, které ji nepustilo na dvorec do čtyřhry. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly své premiérové trofeje na okruhu WTA Tour.

Nasazení párů 
  Kateryna Bondarenková /  Olga Savčuková (1. kolo)
  Oxana Kalašnikovová /  Johanna Larssonová (čtvrtfinále)
  Xenia Knollová /  Danka Kovinićová (finále)
  Valentyna Ivachněnková /  Lidzija Marozavová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Istanbul Cup
WTA Tour 2016
Tenis v Turecku v roce 2016